Nelspruit város a Dél-afrikai Köztársaság északkeleti részén, 221 000 ember lakik itt. Ez a Mpumalanga tartomány fővárosa. A Crocodile River mellett terül el (afrikaans nyelven Krokodil), Nelspruit 100 kilométerre található Mozambik határától, 330 kilométerre Johannesburgtól keletre. 2009 októberében a dél-afrikai kormány hivatalosan átkeresztelte a várost Mbombela-ra. Nelspruitot 1905-ben alapította a Nel család három testvére által, akik a téli hónapok alatt itt legeltették a marháikat. A termékeny talajok és szubtrópusi éghajlat tökéletes feltételeket nyújt a citrus, és déligyümölcsök, főleg mangó, banán, avokádó és Macadamia dió termesztéséhez. Sok narancssárga farm a terül el Nelspruit körül.

Sport 
Nelspruit a 2010-es labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, stadionja a Mbombela Stadion.

Klímája

Jegyzetek 

A Dél-afrikai Köztársaság települései